Spoordok (Sneek)
onderdeel van het Hulpkanaal om Obergum

zie ook
Spoorhaven